Carlo Bozzoni – pittore italiano
 Genesio Bozzoni – calciatore italiano
 Max Bozzoni – danzatore francese